У́лица Долго́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Долгова — улица в Москве.
 Улица Долгова — улица в Пензе.